Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhjákyní titulu byla Ruska Naděžda Petrovová, která zvolila účast na paralelně probíhající anglické události AEGON International v Eastbourne, kde vypadla v úvodním kole.

Druhý singlový titul během dvou týdnů vyhrála nenasazená rumunská tenistka Simona Halepová, která ve finále zdolala belgickou turnajovou čtyřku Kirsten Flipkensovou ve dvou setech 6–4 a 6–2. Překvapení turnaje, španělská kvalifikantka Garbiñe Muguruzaová vypadla v semifinále s finalistkou Flipkensovou.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Carla Suárezová Navarrová (semifinále)
  Kirsten Flipkensová (finále)
  Mona Barthelová (1. kolo)
  Romina Oprandiová (odstoupila)
  Urszula Radwańská (čtvrtfinále)
  Kristina Mladenovicová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Simona Halepová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Kirsten Flipkensová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=Q
| RD1-team4= Garbiñe Muguruzaová
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Simona Halepová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Kirsten Flipkensová
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= K Kanepi
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Beck
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Halep| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Vögele
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= J Putinceva
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= D Hantuchová
| RD1-score07-1=0r
| RD1-score07-2= 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= L Curenko
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Larsson
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Arvidsson
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Morita
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= A-S Mestach
| RD1-score13-1=78
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= I-C Begu
| RD1-score14-1=66
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= C Pironkova
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= K Mladenovic
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Vinci
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Halep
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Vögele
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=LL
| RD2-team04= L Curenko
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''77
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Topshelf Open 2013